Діарра́ () — західноафриканське прізвище.

Відомі носії:
 Футболісти
 Алу Діарра (1981) — французький футболіст
 Лассана Діарра (1985) — французький футболіст
 Мамаду Діарра (1981) — малійський футболіст
 Правителі імперії Сегу
 Нголо Діарра (*бл.1718—1790) — 4-й фаама (володар) імперії Сегу в 1766—1790 роках.
 Монсон Діарра (*д/н–1808) — 5-й фаама імперії Сегу в 1790—1808 роках.
 Да Діарра (*д/н–1827) — 6-й фаама імперії Сегу в 1808—1827 роках.
 Тіфоло Діарра (*д/н–1840) — 7-й фаама імперії Сегу в 1827—1840 роках.
 Нінемба Діарра (*д/н–1878) — фаама імперії Сегу в 1870—1878 роках.
 Карамоко Діарра (*д/н–1887) — фаама імперії Сегу в 1883—1887 роках.
 Марі Діарра (*д/н–1890) — останній незалежний фаама імперії Сегу в 1887—1890 роках.
 Інші
 Сейду Діарра — прем'єр-міністр Кот-д'Івуару